Arén är en ort i Spanien. Den ligger i provinsen Provincia de Huesca och regionen Aragonien, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Arén ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Arén är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Arén. Runt Arén är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ayerbe,  km öster om Arén. Trakten runt Arén består till största delen av jordbruksmark.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Aragonien